Mortorio-archipel, een eilandengroep voor de noordoostkust van het Italiaanse eiland Sardinië
Mortorio (eiland), het hoofdeiland van deze eilandengroep